было японской поправкой к Версальскому договору, которая рассматривалась на Парижской мирной конференции 1919 года. Поправка никогда не предполагала каких-либо глобальных последствий, а была направлена только на то, чтобы гарантировать равное обращение со всеми гражданами, принадлежащими к Лиге Наций, присутствие африканских, южноамериканских и азиатских стран в Лиге Наций придавало этому универсальный смысл, делая это предложение весьма спорным. 

Хотя это предложение было широко поддержано, оно не стало частью договора, в основном из-за противодействия Австралии и США. Его неприятие было одной из причин отчуждения Японии от других великих держав и помогло рационализировать рост ее национализма и милитаризма внутри страны, что привело к Второй мировой войне. Отказ от «клаузулы» вызвал большое возмущение в Японии и у всех небелых народов, особенно тех, кто находился под каким-то колониальным господством.

Принцип расового равенства был пересмотрен после войны и включен в Устав Организации Объединенных Наций в 1945 году как основополагающий принцип международного правосудия. Однако некоторые страны, включая членов Организации Объединенных Наций (в первую очередь США), продолжали сохранять дискриминационные по расовому признаку законы в течение десятилетий после окончания войны.

Примечания

Литература 
 

Период Тайсё
Парижская мирная конференция
Итальянско-японские отношения
Французско-японские отношения
Китайско-японские отношения
Антирасизм
Япония в Первой мировой войне
Вудро Вильсон